McAdam bezeichnet mehrere Orte 

in Kanada:
 McAdam (New Brunswick)

in den Vereinigten Staaten:
 McAdam (Virginia)
 McAdam (Washington)

McAdam ist der Familienname folgender Personen:

 Colin McAdam († 2013), schottischer Fußballspieler
 John Loudon McAdam (1756–1836), schottischer Ingenieur
 Lowell McAdam (* 1954), US-amerikanischer Manager
 Neil McAdam (* 1957), schottischer Fußballspieler
 Steve McAdam (1960–2004), nordirischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Macadam